Новатор — той, хто вносить і здійснює нові, прогресивні ідеї, принципи в будь-якій галузі діяльності.

 Новатор — селище у Великоустюзькому районі Вологодської області, Росія.
 «Новатор» — український бронеавтомобіль.